Scott MacKenzie peut désigner :
 Scott MacKenzie (1970-), un ancien joueur écossais de football ;
 Scott MacKenzie (1972-), un joueur hongkongais de fléchettes ;
 Scott MacKenzie (1980-), un joueur écossais de snooker.